Het onderdeel parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 19 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Nederlandse Nicolien Sauerbreij.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finaleronde

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finaleronde

Vrouwen parallelreuzenslalom